Fehéroroszország
 Budapestszkaja ulica, utca Mahiljovban
 Grúzia
 Budapestszkaja ulica, utca Tbilisziben
 Oroszország
 Budapestszkaja ulica, utca Asztahánban
 Budapestszkaja ulica, utca Szentpéterváron
 Ukrajna
 Budapestszkaja ulica, utca Dnyipróban
 Budapestszkaja ulica, utca Doneckben
 Budapestszkaja ulica, utca Krivij Rihben